Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2021 для зоны КОНМЕБОЛ — континентальный турнир по пляжному футболу, который пройдет с 26 июня по 4 июля 2021 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Участвующие команды
Ниже представлены команды, которые примут участие в турнире:

 (Хозяева)

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка плей-офф

Бомбардиры

Примечания

Ссылки

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021